Maraton w Londynie (ang. London Marathon) – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Londynu, w Wielkiej Brytanii.

Pierwsza edycja maratonu odbyła się 29 marca 1981 roku. W zawodach wzięło udział wówczas 7747 zawodników, z czego 6255 ukończyło bieg. Obecnie impreza zaliczana jest do największych maratonów na świecie i wchodzi w skład World Marathon Majors. W 2014 roku bieg ukończyło 35 817 zawodników. Od 1983 roku w ramach maratonu rozgrywane są również zawody dla zawodników i zawodniczek na wózkach, od tej samej edycji bieg ma rangę mistrzostw Wielkiej Brytanii w maratonie (kilkukrotnie także mistrzostw Walii). Tradycją imprezy są zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Londynie:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
Londyn
Sport w Londynie